Alexander Baring peut faire référence à :

 Alexander Baring,  baron Ashburton (1774–1848), homme politique et financier britannique
 Alexander Baring,  baron Ashburton (1835–1889), homme politique britannique et propriétaire foncier
 Alexander Baring,  baron Ashburton (1898–1991), homme politique et homme d'affaires britannique